Passagem, un comune brasiliano della Paraíba.
 Passagem, un comune  brasiliano del Rio Grande do Norte.